Лусио Кабањас има више значења:

 Лусио Кабањас (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лусио Кабањас (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лусио Кабањас (Солосучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лусио Кабањас, Кампаменто Популар (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику